Скотт (округ, Арканзас)
Скотт (округ, Іллінойс)
Скотт (округ, Індіана)
Скотт (округ, Айова)
Скотт (округ, Канзас)
Скотт (округ, Кентуккі)
Скотт (округ, Міннесота)
Скотт (округ, Міссісіпі)
Скотт (округ, Міссурі)
Скотт (округ, Теннессі)
Скотт (округ, Вірджинія)